Egyiptom városai, népesség szerinti sorrendben.

Fordítás

Megjegyzés 

 
Egyiptommal kapcsolatos listák
Települések listái országok szerint